

Aziende 
Raven Distribution – azienda italiana produttrice di giochi

Cinema 
Raven – film diretto da Russell Solberg nel 1996
Raven – film diretto da Gregori J. Martin nel 2010

Musica 
Raven – gruppo heavy-metal britannico
Raven − nome iniziale del gruppo finlandese Shape of Despair
Raven Symonè – attrice, ballerina e cantante statunitense

Onomastica
Raven – nome proprio di persona inglese maschile e femminile, corrispondente all'italiano Rabano

Persone 
Marion Raven – cantautrice e musicista norvegese (1984- )
Paul Vincent Raven – bassista britannico (1961-2007)
Robert John Raven – aracnologo australiano (1960- )
Raven-Symoné – attrice e modella statunitense (1985- )
Raven – attrice pornografica anni ottanta

Televisione 
Raven – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1977
Raven – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1992 al 1993
Raven – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2003 al 2007
A casa di Raven  – spin off della serie tv precedente, in onda dal 2017
Raven Baxter – protagonista delle serie precedenti
 Raven – nome inglese di Corvina, membro dei Teen Titans

Videogiochi 
Raven Software – produttore di videogiochi statunitense
Raven – personaggio del videogioco Metal Gear Solid
Raven – personaggio del videogioco Tekken
Raven – personaggio immaginario della serie videoludica Gothic
 Raven – personaggio del videogioco MMORPG Elsword

Altro 
 Raven – località statunitense della Virginia
Raven – personaggio dei fumetti DC Comics
Raven – personaggio presente nella trilogia fantasy Cronache del Mondo Emerso
Raven – personaggio della serie televisiva The 100
Raven – personaggio interpretato dal wrestler statunitense Scott Levy
Matrici di Raven – test per la misurazione dell'intelligenza non verbale
Raven – nomignolo del General Dynamics EF-111 Raven, velivolo da guerra elettronica in servizio nell'USAF tra gli anni settanta e novanta
RavenDB – un database orientato ai documenti

Pagine correlate 
 The Raven
 Ravens